Finally (álbum de Namie Amuro)
 Finally (canção)

Desambiguação